O Observatório astronômico de Brusque é um observatório astronômico de Santa Catarina. O observatório foi fundado em 3 de novembro de 1979, com o apoio do  então padre Tadeu Cristovam Mikowski.

História
Em 3 de novembro de 1979 foi inaugurado em Brusque, no Convento Sagrado Coração de Jesus, por iniciativa dos padres Pedro Canísio Rauber e Tadeu Cristovam Mikowski, o Observatório do Convento SCJ. Com o passar dos anos, integrou-se aos estudos de Astronomia e Ciências afins o jovem Silvino de Souza, amigo pessoal de ambos os sacerdotes.

Na época, o Observatório recebeu um telescópio refletor newtoniano de 200 mm com a interveniência do padre Raymundo Weihermann, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Logo depois o Observatório passou a chamar-se Observatório Kappa Scorpii, uma das estrelas da constelação do Escorpião.

Em 1986 com a passagem do cometa Halley, centenas de pessoas prestigiaram as atividades do Observatório. Houve nesta época maior interesse e mais adeptos da Ciência Astronômica por causa da expectativa da passagem do cometa Halley. Passaram a integrar a equipe de astrônomos amadores: Ronaldo Uller, Paulo César Sgrott, Emerson Alexandre Sgrott, João de Oliveira e Jefferson Silveira. Nessa época, mais precisamente em 1987 foi criado o Grupo de Estudos Astronômicos Antares, ligado ao Observatório.

Com o crescente interesse dos estudantes e da própria comunidade brusquense e regional em torno das atividades do Observatório, em 19 de março de 1988, com o apoio do então Pe. Tadeu Cristovam Mikowski, foi fundado o Clube de Astronomia de Brusque - CAB, com a união do Observatório Kappa Scorpii com o Grupo de Estudos Astronômicos Antares.

Ja no ano de 1995 foi reformado e ampliando para melhor atendimento, contando com auditório, pequena biblioteca, a partir desse momento seria então possível fazer atendimento a estudantes de toda a região.

Obs: Texto retirado do próprio site do observatório.

Telescópios
 Telescópio  Refletor Cassegrain 300mm  F/24
 Telescópio  Relfletor Newtoniano Dob 203mm F/D 6
 Telescópio  Refletor Newtoniano Dob 203mm  F/D 6
 Telescópio  Refletor Newtoniano Dob. 150 mm F/D 8
 Telescópio  Refletor Newtoniano D0b. 254 mm F/D 5
 E outros equipamentos...

Ligações externas 
 

Brusque
Construções de Brusque
Cultura de Brusque
Fundações em Santa Catarina em 1979